Le bouton d'arrêt d'urgence sert à interrompre brutalement le fonctionnement d'un appareil électrique pour empêcher la survenue ou l'aggravation d'un accident.
 Arrêt d'urgence est un téléfilm de Denys Granier-Deferre sorti en 1994
 Arrêt d'urgence est un film de Jean-Jacques Dumonceau sorti en 2002.